Travaglini ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Travaglini (* 1947), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Gabriel Travaglini (* 1958), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Mário Travaglini (1932–2014), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Peter Travaglini (1927–2015), Schweizer Maler, Plastiker, Bildhauer und Grafiker